Тенгеста́н или Тангеста́н () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Бушир. Административный центр — город Эхрем.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Делвар (بخش دلوار)
Население области на 2006 год составляло 63 276 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Бушира